Выселки, от «выселок» — населённые пункты:

Россия 
 Выселки — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Выселки — посёлок в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Выселки — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Выселки — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Выселки — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Выселки — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Выселки — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Выселки — станица в Выселковском районе Краснодарского края.
 Выселки — хутор в Горшеченском районе Курской области.
 Выселки — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Выселки — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Выселки — деревня в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Выселки — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Выселки — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Выселки — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Выселки — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Выселки — село в Спасском районе Рязанской области.
 Выселки — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Выселки — село в Балашовском районе Саратовской области.

Украина 
 Выселки — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.

См. также